Kalari peut désigner :
 Kalari, la commune rurale du Burkina Faso
 Kalari, pour le Kalarippayatt, un art martial indien